

Patronyme 
Christophe Béchu (1974-), homme politique français
Éric Béchu (1960-2013), joueur et entraîneur de rugby français
Pierre Béchu (1959-1988), danseur sur glace français

Homonymie de patronyme